Jett steht für:

 Pechkohle, eine Art Braunkohle, siehe Gagat
 Jett (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Jett ist der Familienname folgender Personen:
 Alvin Jett († 2014), US-amerikanischer Bluesgitarrist
 Brent Ward Jett (* 1958), US-amerikanischer Astronaut
 James Jett (* 1970), US-amerikanischer Sprinter und American-Football-Spieler
 Joan Jett (* 1958), US-amerikanische Rocksängerin und -gitarristin
 Thomas M. Jett (1862–1939), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jet
 Jette